Mirza se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 M. R. Mirza
 F. Mirza